Komulainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, homme d'affaires finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1953), compositeur finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois